Ел Лобо Дос има више значења:

 Ел Лобо Дос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лобо Дос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику